Лу́сис (, в переводе «Рысь») — латышская фамилия. Известные носители:

 Лусис, Волдемарс (род. 1974) — латвийский метатель копья.
 Лусис, Хелвийс (род. 1987) — латвийский бобслеист.
 Лусис, Янис Вольдемарович (1939—2020) — советский метатель копья.

См. также 
 Лусенс